Мубарак () может означать: величавый, величественный (араб.).

Фамилия 
 Мубарак, Гамаль (род. 1963) — египетский политик, сын Хосни Мубарака.
 Мубарак, Сюзанна (род. 1941) — первая леди Египта, жена четвёртого президента Египта Хосни Мубарака.
 Мубарак, Хосни (1928—2020) — четвёртый президент Египта (1981—2011).

Географические объекты 
 Мубарак — город в Узбекистане.
 Мубарак аль-Кабир — провинция (мухафаз) в Кувейте.

Разное 
 Ид мубарак — исламская праздничная приветственная фраза.

См. также 
 Мубарак Шах

Примечания 

Арабские имена